Ла Пасада има више значења:

 Ла Пасада (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пасада (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику